A3 o A-3 puede designar:
El nombre de varias autopistas, autovías y carreteras:

 La Autovía del Este o A-3 (antigua N-III) en España, que conecta Madrid con Valencia.
 La autopista A3 en Suiza, que conecta Basilea y Sargens.
 La carretera A3 en Inglaterra, que conecta Londres y Portsmouth.
 La autopista A3 en Rumanía, actualmente en construcción, que conecta Transilvania y Bucarest.
 La autopista A3 en Luxemburgo, que conecta la Ciudad de Luxemburgo y Dudelange.
 La autopista Autoestrada A3 en Portugal, que conecta Oporto y la frontera española en Valença.
 La autopista Autostrada A3 en Italia, que conecta Nápoles y Reggio Calabria.
 La autopista Bundesautobahn 3 en Alemania, que conecta Wesel y Passau.
 La Ruta Nacional A003 en Argentina.
 La Autoroute A3 en Francia.

También designa:
 Un formato de papel (de 297x420 mm) definido por la norma ISO 216.
 A3, un eslogan y símbolo del anarquismo agorista.
 A3: Awakening, un juego en línea.
 El misil alemán A3.
 El código IATA de las Aegean Airlines
 Art, Alive and Attraction, un MMORPG coreano.
 Audi A3, un modelo de automóvil fabricado por Audi.
 La cadena de televisión española Antena 3.
 El cohete alemán A3.
 Caja A3, una secuencia reguladora del gen de la insulina.
 Línea A3, una línea de transporte de la ciudad argentina de Córdoba.